Bit (eenheid), kleinste eenheid van informatie
 Bit (gereedschap), inzetstuk voor machinale bewerking
 Bit (munteenheid), historische munteenheid
 Bit (paard), onderdeel van het paardentuig
 Bit (televisieserie), televisieserie van Steven de Jong

Afkortingen 
 benzisothiazolinon, afkorting van de chemische verbinding
 Bilaterale investeringsbeschermings-overeenkomst, Nederlands: IBO, Engels: BIT voor Bilateral investment treaty

Ook 
 Bitje, gebitsbeschermer